Сезон 1982/83 — 73-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 72-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок обладателей кубков УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1982/83
Чемпионат Австрии 1982/83 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1982/83 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок обладателей кубков УЕФА 1982/83 на сайте AustriaSoccer.at

1982/1983
Аустрия Вена